Ruido blanco puede referirse a los siguientes significados:
 Ruido blanco o sonido blanco, señal aleatoria.
 Ruido blanco, álbum en vivo del grupo de rock argentino Soda Stereo, publicado en 1987.